Gansel est un patronyme porté notamment par :

 Dennis Gansel (1973-), réalisateur, scénariste et acteur allemand ;
 Jürgen Gansel (1974-), historien et homme politique allemand.